Ōsaki est un nom porté par plusieurs lieux au Japon :
Ōsaki, ville de la préfecture de Miyagi,
Ōsaki, bourg de la préfecture de Kagoshima,
Ōsaki, quartier de Tokyo.

Toponymie japonaise